Kausel ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Kausel (1910–1972), deutsch-chilenischer botanischer Taxonom
 Thomas P. Kausel (* 1937), deutscher Maler und Vertreter der Konkreten Kunst